Clubes esportivos brasileiros
 São Paulo Futebol Clube — de São Paulo, capital do estado homônimo
 São Paulo da Floresta — apelido do São Paulo Futebol Clube entre 1930 e 1935
 São Paulo-Tietê Futebol Clube — extinto; de São Paulo, capital do estado homônimo
 São Paulo Athletic Club — cujo time amador de futebol foi extinto em 1912
 São Paulo Railway Athletic Club — extinto; deu origem ao atual Nacional Atlético Clube
 Sport Club São Paulo — de Rio Grande, RS
 São Paulo Crystal Futebol Clube — de Lucena, Paraíba
 São Paulo Futebol Clube (Araçatuba)— extinto
 São Paulo Futebol Clube (Araraquara) — extinto
 São Paulo Futebol Clube (Avaré)
 São Paulo Futebol Clube (Roraima) — de Boa Vista
 São Paulo Futebol Clube (Florianópolis) — extinto
 São Paulo Futebol Clube (Macapá)
 São Paulo Futebol Clube (São João de Meriti)
 São Paulo Club — extinto; de Salvador

Desambiguações de clubes